Andrej Kovalenko (1970), hockeista su ghiaccio russo
 Andrej Kovalenko (1971), rugbista a 15 spagnolo di origine sovietica